

Geografia

Austria 
 Freinberg – dzielnica Linzu
 Freinberg – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Schärding

Niemcy 
 Freinberg – dzielnica gminy Volkenschwand, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim

Zobacz też 
 Freiberg